Жученко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 
 Жученко, Павел Данилович (1904—1965) — Герой Советского Союза.
 Жученко, Фёдор Иванович (ум. 1709) — полтавский полковник в конце XVII века.

 Жученко-Гернгросс, Зинаида Фёдоровна (1872—после 1917) — секретный сотрудник Департамента полиции, убеждённая монархистка и противница революционных партий.

См. также 
 Лобач-Жученко